DayZ kan syfta på

 DayZ (modd)
 DayZ (datorspel)